Em 5 de setembro de 1965, foi inaugurado o Estádio Mineirão, em uma partida entre a Seleção Mineira de Futebol e o Club Atlético River Plate da Argentina. O estádio foi criado através do Projeto de Lei do Deputado Jorge Carone, executado pelo Governador Bias Fortes e inaugurado por José de Magalhães Pinto. Era considerado à época o segundo maior estádio coberto do mundo. O primeiro gol do estádio foi assinalado pelo atacante do Clube Atlético Mineiro, Buglê. 

Uma vidente havia previsto que o estádio desabaria quando fosse inaugurado, fato que não ocorreu. A bola do jogo foi atirada por um helicóptero. 
O segundo jogo do estádio ocorreu no dia 7 de Setembro de 1965 entre as equipes do Palmeiras (jogando com a camisa da Seleção Brasileira , amarela) contra a Seleção do Uruguai.

A decisão de convidar o Palmeiras para representar a Seleção no amistoso partiu da antiga CBD (Confederação Brasileira de Desportos). O time alviverde era uma das grandes potências do futebol brasileiro na época, ao lado do Santos, de Pelé, e do Botafogo, de Garrincha. Entre os destaques da equipe estavam alguns dos maiores ídolos da história do clube, como o lateral-direito Djalma Santos, bicampeão mundial (1958 e 1962), o goleiro Valdir de Moraes, o zagueiro Valdemar Carabina, o atacante Julinho Botelho e os meio-campistas Dudu e Ademir da Guia.

Detalhes do jogo 

Escalações: 
Brasil (Palmeiras) - Valdir de Moraes (Picasso); Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar (Procópio) e Ferrari; Dudu (Zequinha) e Ademir da Guia; Julinho Botelho (Germano), Servílio, Tupãnzinho (Ademar Pantera) e Rinaldo (Dario).

Uruguai - Taibo (Fogni); Cincunegui (Brito), Manciera e Caetano; Nuñes (Lorda) e Varela; Franco, Silva (Vingile), Salva, Dorksas e Espárrago (Morales).

Sociedade Esportiva Palmeiras
Seleção Brasileira de Futebol
Seleção Uruguaia de Futebol
Torneios amistosos do Brasil entre seleções nacionais de futebol
Futebol de 1965 no Brasil